Wiesenmühle ist ein geographischer Name:

Orte:
 Wiesenmühle (Darmstadt-Eberstadt)
 Wiesenmühle (Heustreu), Ortsteil der Gemeinde Heustreu, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Wiesenmühle (Marth), Ortsteil der Gemeinde Marth, Landkreis Eichsfeld, Thüringen
 Wiesenmühle (Monstab), Ortsteil der Gemeinde Monstab, Landkreis Altenburger Land, Thüringen
 Wiesenmühle (Niederlauer), Ortsteil der Gemeinde Niederlauer, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Wiesenmühle (Ober-Olm), Siedlungsplatz der Ortsgemeinde Ober-Olm, Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz
 Wiesenmühle (Oberschwarzach), Ortsteil des Marktes Oberschwarzach, Landkreis Schweinfurt, Bayern
 Wiesenmühle (Prichsenstadt), Ortsteil der Stadt Prichsenstadt, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Wiesenmühle (Sonderhofen), Ortsteil der Gemeinde Sonderhofen, Landkreis Würzburg, Bayern
 Wiesenmühle (Sugenheim), Ortsteil des Marktes Sugenheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Wiesenmühle (Teuschnitz), Ortsteil der Stadt Teuschnitz, Landkreis Kronach, Bayern
 Wiesenmühle (Thurnau), Ortsteil des Marktes Thurnau, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Wiesenmühle (Wunsiedel), Ortsteil der Gemeinde Wunsiedel, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern

Sonstiges:
 Wiesenmühle (Altertheim), Mühle unterhalb von Großaltertheim, Gemeinde Altertheim, Landkreis Würzburg, Bayern
 Wiesenmühle (Flörsheim am Main), Ausflugslokal mit Weinbau im Main-Taunus-Kreis, Hessen
 Wiesenmühle (Fulda), Weiß-Mühle oder Weißmühle, historische Mühle in Fulda, Landkreis Fulda, Hessen;  mit dem größten, im Betrieb befindlichen Mühlrad Europas, Brauerei und Hotel
 Wiesenmühle Unterkonnersreuth

Siehe auch:
 Wiesmühl
 Wiesmühle